

Patronyme 

 Leopoldina Naudet (1773-1834), religieuse, fondatrice d'ordre ;
 Thomas-Charles Naudet (1773-1810), artiste français ;
 Caroline Naudet (1775-1839), artiste française ;
 Joseph Naudet (1786-1878), historien français, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres et de l’Académie des sciences morales et politiques ;
 Antoine-Thomas Naudet (1816-1887), écrivain français ;
 Paul Naudet (1859-1929), religieux français, figure de la démocratie chrétienne ;
 Françoise Naudet (1928-2008), sculptrice française ;
 Jean-Jacques Naudet (1945-), journaliste français ;
 Gédéon Naudet (1970-), réalisateur français ;
 Jules Naudet (1973-), réalisateur français, frère de Gédéon
 Jules Naudet (sociologue) (1981-), sociologue français
 les pépinières Naudet, entreprise française familiale élevant principalement des plants forestiers depuis 1876.

Toponyme 

 Naudet, rivière française de la Garonne.